Mary Arden est un nom pouvant faire référence à :

 Mary Arden (1537-1908), nom de naissance de Mary Shakespeare, mère de William Shakespeare ;
 Mary Arden (1933-2014), actrice américaine ;
 Mary Arden (1947-), juge britannique.